Dacissé peut désigner :
 Dacissé, la commune rurale située dans le département de Nanoro au Burkina Faso ;
 Dacissé, la commune rurale située dans le département de Siglé au Burkina Faso.

Homonymie de localités